Кели може да се отнася за:
 Хора
 Ар Кели (р. 1967), американски музикант
 Грейс Кели (1929 – 1982), американска актриса
 Дефорест Кели (1920 – 1999), американски актьор
 Джеймс Кели (пътешественик) (1791 – 1859), австралийски пътешественик
 Джеймс Кели (р. 1964), американски космонавт
 Джийн Кели (1912 – 1996), американски актьор
 Джо Кели (1913 – 1993), ирландски автомобилен състезател
 Кели Кели (р. 1987), американска кечистка
 Лелия Кели (1958 – 2007), американска писателка
 Люк Кели (1940 – 1984), ирландски музикант
 Малкълм Дейвид Кели (р. 1992), американски актьор
 Марк Кели (р. 1961), ирландски музикант
 Марк Кели (астронавт) (р. 1964), американски космонавт
 Мартин Кели (р. 1990), английски футболист
 Маурицио Кели (р. 1959), италиански космонавт
 Натали Кели (р. 1985), перуанско-австралийска актриса
 Наталия Кели (р. 1994), американско-австрийска певица
 Нед Кели (1855 – 1880), австралийски разбойник
 Ричард Кели (р. 1975), американски режисьор
 Сам Кели (1943 – 2014), английски актьор
 Скот Кели (р. 1964), американски космонавт
 Уинтън Кели (1931 – 1971), американски музикант

 Селища в Гърция
 Кели (дем Полигирос), Централна Македония
 Горничево (Кели), Западна Македония